Felis kan syfta på:

 Felsi – ett släkte i underfamiljen Felinae, som består av den vanliga tamkatten och dess närmaste släktingar, se Katter (släkte)
 Felis – en stjärnbild, se Katten (stjärnbild)